Canrobert est un nom propre qui peut désigner :
 François Certain de Canrobert (1809-1895), maréchal français

Toponyme 

 Canrobert, ancien nom de Oum el Bouaghi, en Algérie, durant l'époque de la colonisation française.

Voir aussi 

Patronyme français